Molekulska formula -{C2H2Cl4}- se može odnositi na:

 1,1,1,2-Tetrahloroetan
 1,1,2,2-Tetrahloroetan